Quintela steht für:

Personen:
 Carlos Machado Quintela (* 1984), kubanischer Filmemacher
 Paulo Quintela (1905–1987) portugiesischer Literaturwissenschaftler

in Portugal:
 Gemeinden (freguesias):
 Quintela (Freguesia), Sernancelhe, Distrikt Viseu
 Quintela de Azurara, Mangualde, Distrikt Viseu
 Quintela de Lampaças, Bragança, Distrikt Bragança

 Dörfer (aldeias):
 Quintela (Argivai) in der Gemeinde Argivai, Distrikt Porto
 Quintela (Friões) in der Gemeinde Friões, Distrikt Vila Real
 Quintela (Rego) in der Gemeinde Rego, Distrikt Braga
 Quintela (São Pedro de Alva) in der Gemeinde São Pedro de Alva, Distrikt Coimbra

in Spanien:
 Gemeinden (municipios):
 Quintela de Leirado, Provinz Ourense, Galicien

 Dorfgemeinden (parroquias):
 Quintela (Barjas) in der Gemeinde Barjas, Provinz León, Kastilien-León
 Quintela (Castro de Rei) in der Gemeinde Castro de Rei (span. Castro de Rei), Provinz Lugo, Galicien
 Quintela de Leirado (Parroquia) in der Gemeinde Quintela de Leirado, Provinz Ourense, Galicien
 Quintela de Hedroso in der Gemeinde Viana do Bolo (span. Viana del Bollo), Provinz Ourense, Galicien
 Quintela do Pando in der Gemeinde Viana do Bolo (span. Viana del Bollo), Provinz Ourense, Galicien
 Quintela de Umoso in der Gemeinde Viana do Bolo (span. Viana del Bollo), Provinz Ourense, Galicien
 Quintela (Crecente) in der Gemeinde Crecente, Provinz Pontevedra, Galicien
 Quintela (Redondela) in der Gemeinde Redondela, Provinz Pontevedra, Galicien

 Name mehrerer kleiner Orte (lugares)